La saison 1932-1933 du Championnat d'Italie de football est la trente-troisième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, la Juventus tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

La Juventus, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la cinquième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Moments forts 

Le double champion d'Italie en titre, la Juventus, remporte à nouveau ce scudetto, avec 16 victoires sur 17 matchs (plus un match nul) à domicile, record absolu du football italien.

Lors du match Fiorentina-Torino (0-1) comptant pour la  journée, de violents heurts ont lieu en tribunes. L'arbitre doit arrêter la rencontre après l'ouverture du score des Turinois car le public florentin, furieux de la tournure du match, jette des projectiles sur le terrain de jeu puis l'envahit. Les pompiers doivent intervenir avec le renfort de lances à incendie pour ramener un calme provisoire. Au coup de sifflet final, les deux équipes en viennent aux mains, imitées par les supporters des deux camps en tribunes.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1932-1933 Serie A
Championnat Italie Football 1932-1933 Serie A
Italie
Italie